Millières ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Millières (Manche) im Département Manche
 Millières (Haute-Marne) im Département Haute-Marne